Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 7-5, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1970